(30785) Грили () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 13 августа 1988 года американскими астрономами Кэролин Шумейкер и Юджином Шумейкером в Паломарской обсерватории и назван в честь американского планетолога Роберта Грили.

См. также 
 Список астероидов (30701—30800)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер